Леґендзін () — село в Польщі, у гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Серадзького воєводства.

Примітки 

Села Паб'яницького повіту